Gyerekjáték 1988-as horrorfilm Tom Holland rendezésében
 Gyerekjáték 2007-es vígjáték Andy Fickman rendezésében
 Gyerekjáték 2010-től sugárzott televíziós sorozat
 Gyerekjáték 2019-es horrorfilm Lars Klevberg rendezésében